Isacco di Alessandria – papa della Chiesa copta dal 689 al 692
 Isacco di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria dal 941 al 954